Stumpfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Stumpfeldt (1838–1893), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Stumpfeldt (1941–2018), deutscher Sinologe
 Hans-Joachim von Stumpfeld (1881–1968), deutscher Generalleutnant (nach ihm war die Infanterie-Division Stumpfeld im Zweiten Weltkrieg benannt)